Le kaolin est un type d'argile composée principalement de kaolinite ;
 Kaolin est un groupe de rock français des années 2000 ;
 Kaolin est une entreprise minière bulgare d'extraction de kaolin.